Slowly We Rot е дебютен студиен албум на американската дет метъл група Obituary.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Алън Уест – китара
 Тревор Перес – китара
 Дениъл Тъкър – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 1989 година
Дебютни албуми